18-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 7 по 9 июля 2006 года в Рачице (Чехия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2006 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Чехии
Июль 2006 года
Спорт в Чехии в 2006 году
гребля на байдарках и каноэ